Nectar of nektar kan verwijzen naar:
nectar (plant), een suikerrijke vloeistof die door veel planten wordt geproduceerd
nectar (mythologie), een drank van de goden in de Griekse mythologie
Nektar (band), een Britse experimentele-rockband
Nectar (Alabama), plaats in Alabama, VS
Nectar (methode), een biologiemethode voor het voortgezet onderwijs